Бенфейту () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-Бенфейту — парафія.